Знак питања може се односити на:

 Упитник (знак), интерпункцијски знак
 Кафана „?”, најстарија кафана у Београду